La Coppa del Portogallo 1984-1985 è stata la 12ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 13 ottobre all'8 dicembre 1984. 

Il trofeo è stato conquistato dal  per la seconda volta nella sua storia superando in finale il .

Risultati

Primo turno

Secondo turno 
 Zona Norte

 Zona Sul

Terzo turno

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1984
Tornei per club di hockey su pista nel 1985